In 1992 werd het achttiende voetbalseizoen gespeeld van de Letse Virslīga. Het was het eerste seizoen van het onafhankelijke Letland sinds 1944, daarna werd het land geannexeerd door de Sovjet-Unie. Het in december 1991 opgerichte Skonto FC werd de allereerste post-communistische kampioen.

Eindstand 

 Play-off

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Letse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1992